Oldham County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Oldham County, Kentucky 
 Oldham County, Texas